Аи-сюр-Нуа:

 Аи-сюр-Нуа — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Мондидье.
 Аи-сюр-Нуа — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.